Холомки —  деревня в Порховском районе Псковской области, Красноармейская волость
 Холомки —  имение князя Гагарина А.Г.